Буртинский:

 Буртинский, Эдвард (род. 1955) — канадский фотограф.
 Буртинский (посёлок)
 Буртинский сельсовет